Беловище може да се отнася за:

 Беловище, село в община Гостивар, Република Македония;
 Беловище, село в община Йегуновце, Република Македония.